Торрелобатон ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-Торосос. Занимает площадь 66,5 км². Население — 492 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида